WCO is de afkorting van:
 Wet Continuïteit Ondernemingen
 World Customs Organization